Mati steht für:

 albanisch definiter Name des Mat (Fluss), eines Flusses in Nordalbanien

Orte:
 piemontesischer Name der Gemeinde Mathi in der Provinz Turin, Italien
 Mati (Attika), Stadtviertel von Nea Makri der griechischen Region Attika
 Mati City, Hauptstadt der Provinz Davao Oriental auf Mindanao, Philippinen
 Mati (Bozhou) (马蹄镇), eine Großgemeinde des Stadtbezirks Bozhou in der chinesischen Provinz Guizhou
 Mati (Gulin) (马蹄乡), eine Gemeinde im Kreis Gulin in der chinesischen Provinz Sichuan
 Mati (Sunan) (马蹄藏族乡), eine Nationalitätengemeinde der Tibeter im Autonomen Kreis Sunan der Yugur in der chinesischen Provinz Gansu

Künstlername:
 Künstlername der indischen Pilotin und Künstlerin Sarla Thakral (1914–2008)

Familienname:
 Ambroise Mati (* 1999), deutscher Footballspieler

Siehe auch:
 Mathy
 Matti